Inselgraben ist ein Gewässername:

 Inselgraben (Brenz), linker Teilungslauf der Brenz vor und in Itzelberg, Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Inselgraben (Forbach), rechter Zufluss des Forbachs (zur Nordschwarzwälder Murg, zum Oberrhein) gegenüber der Rüdelschen Sägmühle, Stadt Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg